Ясно́тковые (), или Губоцве́тные () — семейство растений, включающее около 250 родов и около 7,9 тысяч видов, среди которых такие широко используемые растения, как лаванда, базилик, мята, розмарин, чабер, шалфей, майоран, мелисса, тимьян и душица.

Русское и латинское названия семейства происходят от растения .

Биологическое описание 
Большинство яснотковых — однолетние и многолетние травы, реже полукустарники и кустарники и лишь немного древовидных форм.

Первоначальное название губоцветные () было дано из-за того, что цветок похож на раскрытый зев или пасть с двумя губами, направленными вверх и вниз, а иногда разделёнными на различные лопасти.

Стебли чаще всего четырёхгранные, у немногих округлые; листья всегда супротивные, а пары их расположены накрест, цельные, различно рассечённые или пильчатые. Прилистников нет. В узлах листьев цветки одиночные, парные или собранные в немногочисленные двуразвилистые соцветия на коротких ножках; каждая пара таких соцветий, соприкасаясь крайними цветками, образует ложное кольцо цветков, а при тесном расположении таких колец в верхней части стебля все собрание цветов принимает вид сложного колоса (так, например, у мяты, котовника, львиного хвоста и др.), причём верхние листья значительно уменьшены и принимают уже характер прицветников. В листьях содержатся ароматические эфирные масла.

Чашечка, всегда остающаяся при плоде, как уже сказано, обыкновенно колокольчатая и пятизубая, ко времени зрелости плодов твердеет, и зубцы её становятся колючими; реже двугубая. Венчик всегда трубчатый, но на конце сильно варьирует: то ясно двугубый с сильно развитыми лопастями (шалфей, глухая крапива, пикульник и др.), то неполногубый или одногубый (живучка (дубница), то обрезанный почти правильно и вовсе не губастый (мята). Тычинок 4, редко 2, прикреплённых к трубке венчика, с которым они и отваливаются вместе; они то скрыты под вогнутой верхней губой венчика, то выставляются наружу, если венчик неполногубый или срезанный. Для ряда видов семейства характерна гинодиэция или гиномоноэция.

Замечено, что некоторые яснотковые с выдающимися наружу тычинками и мало развитым венчиком имеют свой особый район распространения, преимущественно в средней и восточной Азии, восточной Европе, северной Африке и Северной Америке, что и зависит, по всей вероятности, от однородного же распределения некоторых насекомых, содействующих опылению таких растений. Вообще относительно опыления следует сказать, что все яснотковые опыляются с помощью насекомых, для чего иные из них снабжены замечательными приспособлениями, особенно шалфей, Salvia: из середины 4-гнездой завязи выступает длинный столбик с двураздельным рыльцем, обыкновенно превышающий длину тычинок, почему самоопыление того же цветка оказывается невозможным.

Плод — ценобий: дробный плод, погружённый в чашечку, остающуюся после отцветания, обычно состоящий из четырёх равномерно развитых орешкообразных односеменных частей (эремов). По причине недоразвития некоторых эремов их число в плоде может быть иногда равно одному или трём, однако плод у представителей яснотковых в любом случае не может быть ни коробочкой, ни ягодой.

Формула цветка:.

Классификация 

{{Врезка|Выравнивание=right|Ширина=38%|Содержание=

Филогенетика 
Филогенетическое дерево, показанное ниже, основано на различных источниках:

{{clade | style=font-size:100%;line-height:80%
|label1=Lamiaceae 
|1={{clade
   |1=Callicarpa
   |2=Tectona
   |label3=Viticoideae (pro parte) 
   |3=
   |label4=Viticoideae (pro parte) 
   |4=Vitex
   |label5=Symphorematoideae 
   |5=
   |label6=Ajugoideae 
   |6=
   |label7=Prostantheroideae 
   |7=
   |label8=Nepetoideae 
   |8={{clade
      |label1=Ocimeae 
      |1={{clade
         |1=Lavandula
         |2=Siphocranion
         |3={{clade
            |1=Isodon
            |2=Hanceola
            |3=Hyptis
            |4=            }}
         }}
      |label2=Elscholtzieae 
      |2=
      |label3=Mentheae 
      |3=
      }}
   |9=
   }}
}}
}}

 Подсемейства и трибы 
По информации базы данных Germplasm Resources Information Network (GRIN'') в составе семейства выделяют семь подсемейств:
 
 
  с тремя трибами:
 
 
 
  с двумя трибами:

Роды 
Звёздочкой отмечены роды, представители которых встречаются на территории бывшего СССР.

 
 
  *
 
 
 
 
 
 
  *
  *
 
  *
 
 
  *
 
 
 
 
  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
 
  *
  *
 
 
 
 
 . Ранее некоторыми авторами род включался в семейство .
  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
  *
  *
 
 
  *
 
  *
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
  *
 
 
 
 
  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
  *
 
 
  *
 
  *
 
 
 
 
  *
 
 
  *
  *
  *
 
  *
 
  *
 
 
  *
 
 
 
 
 
  *
 
  *
 
 
 
  *
 
  *
  *
  *
  *
 
 
  *
 
  *
 
 
  *
 
 
 
  *
 
 
 
  *
 
 
 
  *
 
 
 
  *
 
  *
 
  *
 
 
 
 
 
  *
 
 
  *
 
 
 
  *
  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
 
 
  *
  *
 
  *
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
 
 
 
  *
  *
  *
 
  *
  *
 
 
 
 
  *
  =  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
  *
 
  *
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
 
 
  *

Хозяйственное значение и применение 
Многие яснотковые содержат ценные эфирные масла, используемые в парфюмерии и производстве продуктов питания. Очень широко применяется мята перечная, в качестве пряностей очень распространено использование таких представителей яснотковых, как базилик, майоран, чабер, иссоп, розмарин, лаванда, душица, шалфей, мелисса, чабрец. Лаванда и розмарин введены в культуру и выращиваются в промышленных масштабах.

Разные виды шалфея, розмарина, лаванды известны как декоративные растения, применяются для озеленения населённых пунктов.

Некоторые представители семейства медоносны и разводятся при пасеках, например, базилик, котовник, шандра, мелисса, пустырник, чистец, мята, шалфей, яснотка.

Пустырник сердечный широко используется как лекарственное растение, снижающее кровяное давление и нормализующее работу сердца, в этих целях культивируется, в том числе в промышленных масштабах. Лекарственными являются и многие другие растения семейства.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Ясноткоцветные
Семейства растений